Юрий Михайлович Павлов () — советский и российский живописец, член Санкт-Петербургского Союза художников (до 1992 года — Ленинградской организации Союза художников РСФСР). Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2013).

Биография 
Родился 14 декабря 1935 года в городе Бузулуке Оренбургской области. С 1953 по 1956 учился на факультете теории и истории искусств Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. В 1956 поступил на живописный факультет института, который окончил в 1962 по мастерской В. Орешникова с присвоением квалификации художника живописи. Дипломная работа — жанровая картина «А. П. Чехов и И. И. Левитан». По окончании учёбы в 1962—1965 продолжил занятия в творческой мастерской Академии художеств у В. Орешникова. В 1965 принят в члены Ленинградского Союза художников.

Творчество 
Участвовал в выставках с 1964 года, экспонируя свои работы вместе с произведениями ведущих мастеров изобразительного искусства Ленинграда. Пишет портреты, пейзажи, натюрморты, сложносочинённые композиции. Принадлежащий к поколению «шестидесятников», Юрий Павлов сложился как художник, обладающий своей индивидуальной манерой, в 1970-е годы. Его живопись отличают ассоциативность, нарочитая недосказанность в изображении предметного мира, намеренный уход от натурализма. Колорит как таковой утрачивает в работах художника самодостаточное значение, образуя некую сумеречную среду, зыбкий эквивалент времени, в которой по воле автора тонет всё несущественное.

В 1970-80 принадлежал к так называемому «левому крылу» Ленинградского Союза художников. Участник известных выставок одиннадцати ленинградских художников (1976) и 26 ленинградских и московских художников (1990). Автор картин «Старуха у печки» (1963), «Портрет искусствоведа Дьяконицына» (1964), «Портрет А. Блока», «Веранда» (обе 1967), «Рыбачка с Ладоги» (1971), «Цветы», «Фрукты на голубом», «Портрет художника Л. Птицына» (все 1972), «На даче» (1975), «Вечер в Горушке», «Перед грозой» (обе 1977), «Воскресенье» (1978), «Автопортрет», «Голубое окно» (обе 1979), «Поэты», «Спящая девочка» (обе 1980), «Дождливый день» (1981), «Натюрморт с хрусталём» (1982), «Античный театр ночью» (1986), «Концерт (С. Рихтер)», «Лариса», «Вечерний натюрморт» (все 1988), «Урок музыки» (1990), «Женщина в шляпке» (1998) и др.

Произведения Ю. М. Павлова находятся в Русском музее, Третьяковской галерее, в музеях и частных собраниях в России, Китае, Германии, Корее, Болгарии, Польше, Франции и других странах.

Выставки

Источники 
 Ленинград. Зональная выставка. — Л: Художник РСФСР, 1965. — с.39.
 Каталог весенней выставки произведений ленинградских художников 1965 года. — Л: Художник РСФСР, 1970. — с.23.
 Весенняя выставка произведений ленинградских художников 1969 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1970. — с.14.
 Губарев А., Дмитренко А. В простом, казалось бы, мотиве … // Вечерний Ленинград, 1971, 5 января.
 Наш современник. Каталог выставки произведений ленинградских художников 1971 года. — Л: Художник РСФСР, 1972. — с.17.
 Наш современник. Вторая выставка произведений ленинградских художников 1972 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1973. — с.9.
 Натюрморт. Выставка произведений ленинградских художников. — Л: Художник РСФСР, 1973. — с.11.
 Наш современник. Зональная выставка произведений ленинградских художников 1975 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1980. — с.21.
 Каталог выставки одиннадцати ленинградских художников. — Л: Художник РСФСР, 1976.
 Изобразительное искусство Ленинграда. Каталог выставки. — Л: Художник РСФСР, 1976. — с.25.
 Выставка произведений ленинградских художников, посвящённая 60-летию Великого Октября. — Л: Художник РСФСР, 1982. — с.18.
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников. 1978 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1983. — с.13.
 Справочник членов Союза художников СССР. Том 2. — М: Советский художник, 1979. — с.172.
 Зональная выставка произведений ленинградских художников 1980 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1983. — с.19.
 Леняшин В. Поиски художественной правды // Художник. 1981, № 1. С.8-17.
 Левандовский С. Живопись на Ленинградской зональной // Искусство. 1981, № 2. С.63.
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. — Л: Художник РСФСР, 1987. — с.97.
 Выставка произведений 26 ленинградских и московских художников. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1990. — с.30-31, 50.
 Интерьер и натюрморт. Выставка произведений живописи художников Российской Федерации. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1991. — с.53.
 Связь времён. 1932—1997. Художники — члены Санкт — Петербургского Союза художников России. Каталог выставки. — Санкт — Петербург: ЦВЗ «Манеж», 1997. — с.294.
 Русская деревня. Выставка произведений петербургских художников. Живопись. Графика. — СПб., Мемориальный музей Н. А. Некрасова, 1998.
 Художники круга 11-ти. Из коллекции Николая Кононихина. — СПб, Мемориальный музей Н. А. Некрасова, 2001. С.3.
 Художники — городу. Выставка к 70-летию Санкт-Петербургского Союза художников. Каталог. — Санкт-Петербург: Петрополь, 2003. — с.67.
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — Санкт-Петербург: НП-Принт, 2007. — с.397, 406, 446. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. — Санкт Петербург: «Первоцвет», 2007. — с.93.
 Академическая дача. Каталог выставки. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский Союз художников, 2009. — с.27.
 Яковлев, А. А. Юбилей мастера // Художник Петербурга, № 16, 2010. С. 3.

Награды и звания 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (14 ноября 2005 года) — за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (19 ноября 1997 года) — за заслуги перед государством, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства.
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (25 июля 2013 года) — за заслуги в области культуры, печати и многолетнюю плодотворную работу.

См. также 
 Изобразительное искусство Ленинграда
 Список живописцев Ленинградского Союза художников

Примечания

Литература 
 Яковлев, А. А. Юбилей мастера // Художник Петербурга. — № 16. — 2010. — С. 3.
 Бахтияров, Р. А. Юбилейная выставка Юрия Павлова // Художник Петербурга. — № 17. — 2011. — С. 9.

Художники СССР
Художники России
Художники-реалисты
Члены Союза художников СССР
Художники Санкт-Петербурга
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Члены Санкт-Петербургского Союза художников